Шершни — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Находится на юге региона, в южной части района, вблизи государственной границей с Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область), на реке Овсянка, в 11 км к югу от райцентра Усвяты.

Уличная сеть не развита.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Чеснорской волости в качестве её административного центра.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога регионального значения 58К-587.

Примечания

Ссылки 
 Шершни (Усвятский район) на Викимапии

Населённые пункты Усвятского района